Такмичење у петобоју за жене на Светском првенству у атлетици у дворани 2014.  одржано је 7. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Титулу освојену у Истанбулу 2012, није бранила Наталија Добринска из Украјине.

Земље учеснице 
Учествовало је 8 такмичарки из 7 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Рекорди после завршетка Светског првенства 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки године у петобоју у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2014.

Квалификациони стандард 
ИААФ је одредио да осам петобојки позове на такмичење по овом критеријуму: 
 Победница -{IAAF World Challenge}- у вишебојима 2013.
 Три најбоље пласиране петобојке на светским листама за 2013. (на дан 31. децембра 2013), ограничено на максимално једна по земљи
 Три најбоље петобојке на листи 2014. закључно са 17. фебруаром 2014.
 Једна петобојка може бити позвана по дискреционом праву ИААФ.
Позване могу бити укупно две такмичарке из исте земље. Након одбијања или отказивања, позив ће бити упућен следећој  рангираној у истим листама поштујући горенаведене услове.

Сатница

Резултати

Трка 60 метара са препонама 
Такмичење је почело у 12:00.

Скок увис 
Такмичење у скоку увис почело је у 12:35.

Бацање кугле 
Такмичење у бацању кугле почело је у 18:45.

Скок удаљ 
Такмичење у скоку удаљ почело је  у 18:00.

Трка на 800 метара 
Трка на 800 метара је почела у 20:10 по локалном времену

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Петобој на Светском првенству у атлетици у дворани